Па́вел Бара́нов:
 Баранов, Павел Александрович (1892—1962) — советский ботаник, член-корреспондент АН СССР.
 Баранов, Павел Александрович (1899—1985) — советский агрохимик, академик ВАСХНИЛ.
 Баранов, Павел Владимирович (1905—1988) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, прокурор РСФСР.
 Баранов, Павел Николаевич (1906—1991) — советский военачальник, военный лётчик.
 Баранов, Павел Павлович (1921—1986) — советский баскетбольный тренер.
 Баранов, Павел Терентьевич (1929—2006) — Герой Социалистического Труда.
 Баранов, Павел Трофимович (1815—1864) — граф, генерал-майор, тверской губернатор.